Dråby (plaats), plaats in Denemarken
 Draby (plaats), plaats in Polen